Сосновка — село в Саратовском районе Саратовской области России. С 1 января 2022 года входит в состав городского округа Саратова.

История 
Во второй половине XVII века территория Саратовского края стала быстро заселяться. Село Сосновка в это время и зародилось. Здесь проживал когда-то барин Халозов. По его приказу были посажены сосны, которые и дали название селу. По официальной версии, встречаются в источниках - село Сосновка основано помещиком Воропаевым в середине XVIII века.

До коллективизации в селе было два общества: удельные и бобыли. Между ними проходили настоящие кулачные бои. 

На 1912 год в Сосновке действовала деревянная церковь, которая была построена в 1900 году старанием прихожан крестьян с. Сосновки и деревень Вязовки, Сафаровки, Юрловки. Были в селе плотники, сапожники, кузнецы, шорники, портные, жестянщики, угольщики. Большинство крестьян жили бедно. 

В 1907 году была построена школа первая четырёхклассная школа. В 1932 году она стала семилетней, а затем восьмилетней. В 1979 году началось строительство нового здания школы.

Физико-географическая характеристика 
Село расположено в юго-западной части Саратовского района, на территории Приволжской возвышенности. Максимальная высота над уровнем моря — 180—190 м.  Расстояние до административного центра села Михайловка — 15 км. От границы Заводского района Саратова Сосновку отделяет 25 км по автомобильной федеральной трассе  («Саратов—Воронеж») и 10 км по межпоселковой дороге. С областным центром село связано автодорогой с твёрдым покрытием. Налажено автобусное сообщение.   

Уличная сеть

В Сосновке расположены двенадцать улиц и один переулок. Также к населённому пункту относятся шесть территорий садовых некоммерческих товариществ и одна территория производственного объекта.

Население 

В деревне на 1 января 2018 года проживало 715 человек, насчитывалось 238 домовладения.

Инфраструктура 
На территории населённого пункта свою деятельность осуществляют: 
 общеобразовательная школа,
 детский сад "Тополёк",
 дом культуры, 
 библиотека, книжный фонд которой составляет 6565 экземпляров, оформлена подписка на 24 наименования периодических изданий. Пользуются учреждением 375 человек. Работает клуб «Книголюб»;
 фельдшерско-акушерский пункт.

В селе работают два предприятия розничной торговли, одно почтовое отделение.

Село газифицировано полностью, ко всем домохозяйствам подведён газопровод. Имеется центральное водоснабжение, одна котельная, использующая газ как вид топлива, две водонапорные башни. В Сосновке 100 абонентов пользуются стационарным телефоном.

Достопримечательности 
 На территории села установлен памятник погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны. 
 Мемориальная доска на здании школы в память о Герое Хохлачёве В.Ф.
 В 5 км от Сосновки в районе деревни Злобовка располагается Злобовский лес — декоративный питомник (ныне ботанический заказник). В лесу произрастает более 50 видов экзотических деревьев и кустарников из Северной Америки, Европы, Кавказа, Крыма и других регионов мира.
 Размещается питомник «Dog Winter», в котором вот уже несколько лет разводят собак породы сибирской хаски.

Транспорт 
В Сосновку можно добраться на маршруте общественного транспорта №383 со Стадиона «Волга», ежедневно организовано до четырёх рейсов.

Люди, связанные с селом 
В селе родились:
 Василий Фёдорович Хохлачёв (1918-1983) - Герои Советского Союза.
 Александр Викторович Палагин (1957-1981) - гвардии старший лейтенант, командир взвода. Погиб при исполнении воинского долга в Афганистане.

Фотогалерея

Село на фотографиях

Память и гордость села

Примечания

Литература 
 Судьба моя — Саратовский район. 1998—2002 /коллектив авторов. -Саратов: Саратов: регион. Приволж. изд-во «Детская книга», 2002 г.
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 89.
 Саратовский район — 75 лет: созидание, стабильность, уверенность. — Саратов, 2012, 384 с.
 Саратовский район: дорогами судьбы. — Саратов, 2007.
 Саратовский район — район, в котором хочется жить! — Саратов, 2016.

Ссылки 
 Сайт «Моя Сосновка»
 Сосновка (Саратовский район)
 «Край родной — Сосновка» школьное краеведческое сетевое сообщество
 Поповские сосняки
 Сайт школы
 Официальный сайт Саратовского района
 

Населённые пункты Саратовского района